D’Angelo oder d’Angelo ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo D’Angelo (* ?), italienischer Regisseur
 Andrew D’Angelo (* 1965), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Antonio D’Angelo (* 1971), italienischer Geistlicher, Weihbischof in L’Aquila
 Beverly D’Angelo (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin
 Carlo D’Angelo (1919–1973), italienischer Schauspieler
 Dario D’Angelo (1947–1994), italienischer Journalist
 Davide D’Angelo (* 1982), italienischer Radrennfahrer
 Eduardo D’Angelo († 2014), uruguayischer Schauspieler
 Gianfranco D’Angelo (* 1936), italienischer Schauspieler
 Gianluca D’Angelo (* 1991), italienisch-schweizerischer Fußballspieler
 José d’Angelo Neto (1917–1990), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Pouso Alegre
 Karl d’Angelo (1890–1945), deutscher Druckereibesitzer und Polizeidirektor (NSDAP)
 Mario d’Angelo (* 1954), französischer Hochschullehrer und Berater in der Kulturpolitik
 Mario D’Angelo (1936–2007), uruguayischer Künstler
 Maurizio D’Angelo (* 1969), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Mirella D’Angelo (* 1956), italienische Filmschauspielerin
 Nino D’Angelo (* 1957), italienischer Sänger, Komponist und Schauspieler
 Paolo D’Angelo (* 1956), italienischer Philosoph
 Philipp D’Angelo (* 1989), österreichischer Basketballspieler
 Sabrina D’Angelo (* 1993), kanadische Fußballspielerin
 Sharlee D’Angelo (* 1973), schwedischer Bassist
 Vincenzo D’Angelo (1951–2008), italienischer Wasserballspieler

sowie der Künstlername von
 D’Angelo (Musiker) (* 1974), US-amerikanischer R&B-Musiker

Siehe auch:
 Angelo
 DeAngelo